JMI ist Abkürzung von:
 Jennings Musical Instruments, Verstärkerfirma, heute: Vox Amplification
 Jordan Media Institute, Ausbildungsstätte für Journalisten in Jordanien
 Jeunesses Musicales International, musikalischen Fördereinrichtung junger Menschen
 Jamia Millia Islamia, Universität in Neu-Delhi
Abkürzung